Vimina is een geslacht van hooiwagens uit de familie Agoristenidae.
De wetenschappelijke naam Vimina is voor het eerst geldig gepubliceerd door M. A. González-Sponga in 1987.

Soorten
Vimina is monotypisch en omvat slechts de volgende soort:
 Vimina virginis

Agoristenidae